Sankt Sabbas kan syfta på
 Sabbas, helgon
 Mar Saba, kloster uppkallat efter helgonet